Der Rajon Tschernihiw (; ) ist eine  Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Tschernihiw im Norden der Ukraine, der Verwaltungssitz befindet sich in der namensgebenden Stadt Tschernihiw.

Geographie 
Der Rajon liegt im Westen der Oblast Tschernihiw und grenzt im Westen und Norden an Belarus (Woblasz Homel, Rajon Dobrusch, Rajon Homel, Rajon Lojeu und Rajon Brahin), im Nordosten an Russland (Oblast Brjansk, Rajon Klimowo), im Osten an den Rajon Korjukiwka, im Südosten an den Rajon Nischyn, im Süden an den Rajon Browary (in der Oblast Kiew gelegen) sowie im Südwesten an den Rajon Wyschhorod (Oblast Kiew).

Bis Juli 2020 grenzte er im Nordwesten an den Rajon Ripky, im Nordosten an den Rajon Horodnja, im Osten an den Rajon Mena, im Südosten an den Rajon Kulykiwka, im Süden an den Rajon Koselez, im Südwesten auf einem sehr kurzen Abschnitt an den Rajon Iwankiw (in der Oblast Kiew) sowie im Westen an Belarus (Woblasz Homel, Rajon Brahin).
Die Stadt Tschernihiw, welche selbst kein Teil des Rajons war, wurde vom Rajonsgebiet umschlossen, auf einem kurzen Stück im Nordwesten grenzte auch das Stadtgebiet der zur Oblast Kiew gehörenden Verwaltungsexklave Slawutytsch an das Rajonsgebiet.

Durch den Rajon fließen die Desna sowie deren Zuflüsse Snow, Bilous (Білоус), Samhlaj (Замглай) und Smoljanka (Смолянка) sowie im Westen der Dnepr als Grenzfluss zu Belarus, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 100 und 155 Metern, der Westen ist stark bewaldet.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 7. März 1923 gegründet und ist seit 1991 ein Teil der heutigen Ukraine. Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Horodnja, Koselez, Kulykiwka und Ripky sowie der bis dahin unter Oblastverwaltung stehenden Stadt Tschernihiw.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 20 Hromadas (3 Stadtgemeinden, 11 Siedlungsgemeinden und 6 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 3 Städte
 13 Siedlungen städtischen Typs
 442 Dörfer
 14 Ansiedlungen

Die Hromadas sind im Einzelnen:
 Stadtgemeinde Tschernihiw
 Stadtgemeinde Horodnja
 Stadtgemeinde Oster
 Siedlungsgemeinde Beresna
 Siedlungsgemeinde Desna
 Siedlungsgemeinde Dobrjanka
 Siedlungsgemeinde Hontschariwske
 Siedlungsgemeinde Koselez
 Siedlungsgemeinde Kulykiwka
 Siedlungsgemeinde Ljubetsch
 Siedlungsgemeinde Mychajlo-Kozjubynske
 Siedlungsgemeinde Olyschiwka
 Siedlungsgemeinde Ripky
 Siedlungsgemeinde Sedniw
 Landgemeinde Iwaniwka
 Landgemeinde Kipti
 Landgemeinde Kyjinka
 Landgemeinde Kysseliwka
 Landgemeinde Nowyj Bilous
 Landgemeinde Tupytschiw

Auf kommunaler Ebene war der Rajon bis Juli 2020 in 2 Siedlungsratsgemeinden, 2 Siedlungsgemeinden, 30 Landratsgemeinden und 1 Landgemeinde unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 4 Siedlungen städtischen Typs
 117 Dörfer
 3 Siedlungen

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch

Einzelnachweise 

Tschernihiw